A Dance with Me („Táncolj velem”) a következőekre utalhat:

 Dance with Me, az Alphaville dala (1986)
 Dance with Me, DJ BoBo albuma (1993)
 Dance with Me, Debelah Morgan albuma (2000)
 Dance with Me, Debelah Morgan dala (2000)
 Dance with Me, Ádok Zoltán dala (2009)